Rings est le titre original du film d'horreur de F. Javier Gutiérrez Le Cercle : Rings ou Les Cercles au Québec
 RINGS était une organisation de lutte professionnelle japonaise, puis une organisation d'arts martiaux mixtes entre  1991  et 2002

Voir aussi